Biografies:
 Dinastia dels Philidor: llinatge de músics francesos al servei dels reis de França als segles XVII i XVIII. En formaren part:

 Michel Danican Philidor I el vell (1580–1651)
 Michel Danican Philidor II el jove (c. 1610–1659)
 Jean Danican Philidor (c. 1610–1679), pare de la següent generació 
 André Danican Philidor I (dit l'ainé) (c. 1647–1730), fill de Jean
 Jacques Danican Philidor (dit le cadet) (1657–1708), fill de Jean
 Pierre Danican Philidor (1681–1731), fill de Jacques
 François Danican Philidor (? - ?), fill d'André I i germà d'Anne i Michel III.
 Anne Danican Philidor (1681–1728), fill d'André
 Michel Danican Philidor III (1683–1723), fill d'André 
 François-André Danican Philidor (1726–1795), fill més jove d'André, germà d'Anne i Michel III, també conegut com a André el jove, fou també un important mestre d'escacs i va donar nom als dos següents termes escaquístics:
 Escacs:
 Defensa Philidor, una obertura d'escacs
 Posició de Philidor, una posició de final